Manzanillo puede referirse a las siguientes plantas:
 El manzanillo, árbol de la familia de las euforbiáceas.
 El manzanillo (Arctostaphylos uva-ursi), arbusto de la familia de las ericáceas.
 El manzanillo (Tanacetum parthenium), hierba perenne, aromática y medicinal de la familia de las asteráceas.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Manzanillo, ciudad de la provincia de Granma (Cuba).
 Manzanillo (C.P. 47314), localidad y municipio de la provincia de Valladolid (España).
 Manzanillo, localidad del estado de Colima (México).
 Manzanillo, localidad del municipio de José Azueta, en el estado de Veracruz (México).
 Manzanillo (renombrado como Pepillo Salcedo), localidad de la provincia de Monte Cristi (República Dominicana).
 Manzanillo, localidad del estado Nueva Esparta (Venezuela).
 Manzanillo, corregimiento de Itagüí (Colombia).

Además, puede referirse a:
 La Batalla de Manzanillo, escaramuza naval ocurrida en Manzanillo (Cuba), durante la guerra hispano-estadounidense.

Enlaces externos